Gnojewo ist ein polnischer Ortsname:
 Gnojewo (Korsze), Siedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Grützau, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Gnojewo (Miłoradz), Dorf im Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Gnojau, Kreis Marienburg, Westpreußen